Antal Dávid (Pécs, 1975. szeptember 8. –) magyar énekes, gitáros.

1991-ben megalapítja a Nervous Playground nevű együttest, mint basszusgitáros-énekes. 1992-ben felveszik Somewhere in the Universe - A3 című demojukat, majd 1993-ban elhagyja a zenekart.

1999-ben NoiseField néven alakulnak újra, majd 2001-ben megjelentetik szerzői kiadásban MeanWhile című albumukat és RadioActive EP-jüket, aztán 2002-ben ismét feloszlanak.

2002-ben az R-Clone nevű zenekart alapítja meg nejével és Varga László gitárossal. Első lemezük, bár már elkészült, még megjelenésre vár N-Counters címmel.

Emellett 2003 és 2006 között az Annie Hall nevű zenekarban is kisegített, mint énekes, és a Napkönnyek című 2004-es albumon (szerzői kiadás) is szerepelt; 2006 és 2008 között pedig a Solar Scream tagságát erősítette basszusgitárosként, és a csapat Divider című, 2007-es debüt albumán (Edge Records) is ő játszott.

Felesége: Judit; Gyermekeik: Viktor (1998), Bátor (2000), Amarilla (2001), Hunor Botond (2006)

Magyar könnyűzenei előadók
Magyar gitárosok
Pécsi zenészek
1975-ben született személyek
Élő személyek